Kızılcahamam (district), een district van de Turkse provincie Ankara
 Kızılcahamam (stad), de hoofdplaats van het district